El término Prishib puede referirse a:

Rusia 

 Prishib (Astraján), pueblo situado en el óblast de Astraján (Rusia).
 Prishib (Baskortostán), pueblo situado en la república de Baskortostán (Rusia).
 Prishib (Omsk), pueblo situado en el óblast de Omsk (Rusia).
 Prishib (Rostov), pueblo situado en el óblast de Rostov (Rusia).
 Prishib (Vorónezh), pueblo situado en el óblast de Vorónezh (Rusia).
 Antiguo nombre del Léninsk (Volgogrado), ciudad situada en el óblast de Volgogrado (Rusia).

Ucrania 
 Prishib (Dnipropetrovsk), pueblo situado en el óblast de Dnipropetrovsk (Ucrania).
 Prishib (Donetsk), pueblo situado en el óblast de Donetsk (Ucrania).
 Prishib (Járkov), pueblo situado en el óblast de Járkov (Ucrania).
 Prishib (Lugansk), pueblo situado en el óblast de Lugansk (Ucrania).
 Prishib (Mikolaiv), pueblo situado en el óblast de Mikolaiv (Ucrania).
 Prishib (Kremenchuk), pueblo situado en el raión de Kremenchuk del óblast de Poltava (Ucrania).
 Prishib (Mírgorod), pueblo situado en el raión de Mírgorod del óblast de Poltava (Ucrania).
 Prishib (Zaporiyia), asentamiento urbano situado en el óblast de Zaporiyia (Ucrania).